Grasbroek (buurt), buurt in Heerlen
 Grasbroek (natuurgebied), natuurgebied bij Guttecoven
 Kasteel Grasbroek, kasteel naast dit natuurgebied
 't Grasbroek, kampeerterrein bij Bornerbroek